Бе́йлі (, ) — англійське прізвище. Відомі носії:
 Аліса Бейлі (; 1880—1949) — письменниця з Англії.
 Гарі Бейлі (;  1958) — англійський футбольний воротар.
 Голлі Бейлі (англ. Halle Bailey; нар.2000) — американська співачка й акторка.
 Дейв Бейлі (;  1926) — американський джазовий ударник.
 Джон Фредерік Бейлі (; 1866—1938) — австралійський ботанік та садівник, син Фредеріка Менсона Бейлі.
 Джонатан Бейлі (;  1988) — англійський актор.
 Джордж Бейлі (;  1945) — американський актор.
 Дона Бейлі (;  1955) — американська програмістка відеоігор і викладачка. 
 Дональд Бейлі (; 1933—2013) — американський джазовий ударник і губний гармоніст.
 Донован Бейлі (;  1967) — канадський легкоатлет, що спеціалізується на спринті, дворазовий олімпійський чемпіон (1996).
 Едді Бейлі (; 1925—2010) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Ейс Бейлі (; 1903—1992) — канадський хокеїст.
 Елін Бейлі (;  1980) — ямайська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2004).
 Єйон Бейлі (;  1976) — американський продюсер і актор.
 Ілля Бейлі () — вигаданий персонаж творів Айзека Азімова про роботів.
 Клод Бейлі (; 1932—2001) — французький кінокритик та історик кіно.
 Кріс Бейлі (;  1989) — канадський письменник.
 Ловелл Бейлі (;  1981) — американський біатлоніст, учасник олімпійських ігор 2006 та 2010 років.
 Лора Бейлі (;  1981) — американська акторка озвучення.
 Майк Бейлі (;  1988) — британський актор, відомий тим, що зіграв роль Сіда в серіалі «Скінс».
 Раян Бейлі (;  1975) — американський ватерполіст, олімпійський медаліст (2008).
 Раян Бейлі (легкоатлет) (;  1989) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст (2012).
 Самуель Бейлі (; 1791—1870) — англійський економіст.
 Скотт Бейлі (хокеїст) (;  1972) — канадський хокеїст.
 Флоренція Бейлі (; 1863—1948) — американська природодослідниця, орнітологиня, письменниця і популяризаторка науки.
 Фредерік Менсон Бейлі (; 1827—1915) — австралійський ботанік, батько Джона Фредеріка Бейлі.
 Френсіс Бейлі (; 1774—1844) — англійський астроном, член Лондонського королівського товариства (1821).

 Бейлі () — англійське ім'я.
 Бейлі Джей (;  1988) — американська транссексуальна порноакторка, подкастер.
 Бейлі Медісон (;  1999) — американська актриса.
 Бейлі Райт (;  1992) — австралійський футболіст, захисник англійського клубу «Престон Норт-Енд» та національної збірної Австралії.

Інше 
 Бейлі (округ, Техас)
 Бейлі (кратер)
 3115 Бейлі (3115 Baily) — астероїд головного поясу, відкритий 3 серпня 1981 року.

Англійські прізвища